Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 wurde am 11. und 12. August 2017 im Olympiastadion der britischen Hauptstadt London ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die deutschen Zehnkämpfer mit Silber und Bronze zwei Medaillen. Weltmeister wurde der französische Olympiazweite von 2016 Kevin Mayer. Rico Freimuth gewann die Silbermedaille, Bronze ging an Kai Kazmirek.

Bestehende Rekorde / Bestleistungen 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Teilnehmer 
Die in der Zeit zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 23. Juli 2017 für Athleten aus Ländern mit mehr als einem Teilnehmer zu erbringende Qualifikationsnorm betrug 8100 Punkte.

Der amtierende Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordhalter Ashton Eaton wäre startberechtigt gewesen, hatte jedoch im Januar 2017 zusammen mit seiner Ehefrau, der Siebenkämpferin Brianne Theisen-Eaton, seinen Rücktritt erklärt. Bei den US-amerikanischen Freiluftmeisterschaften 2017, die gleichzeitig Ausscheidungswettbewerb für die Weltmeisterschaften waren, fehlten der inaktive Garrett Scantling (8228 Punkte im Qualifikationszeitraum) und verletzungsbedingt Jeremy Taiwoo (8425 Punkte). Die ersten drei Plätze belegten Trey Hardee, Zach Ziemek und Devon Williams. Der DLV nominierte nach dem Mehrkampf-Meeting Ratingen am 24. und 25. Juni 2017 gemäß seiner Nominierungsrichtlinien Rico Freimuth, Kai Kazmirek und Mathias Brugger als Teilnehmer für London. Ersatzmann war Luca Wieland, der jedoch nicht zum Einsatz kam. Mit Beschluss der Anti-Doping-Kommission der IAAF vom 9. Juli 2017 wurde der russische Zehnkämpfer Ilja Schkurenjow nach Erfüllung der Dopingkontrollkriterien für die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen als neutraler Athlet zugelassen.

Zeitplan 
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in London.

Ausgangslage 
Ashton Eaton hatte Anfang 2017 seinen Rücktritt vom Leistungssport erklärt. Somit wurde nach dessen Dominanz bei allen großen Meisterschaften der letzten Jahre der Platz frei für den Weltmeistertitel 2017. Favorisiert waren der Olympiazweite von 2016 Kevin Mayer, der Sieger des Mehrkampf-Meetings von Götzis 2017 und Weltjahresbeste Rico Freimuth und der Kanadier Damian Warner. Etwas weniger im Rampenlicht stand der Russe Ilja Schkurenjow, der kurz vor den Weltmeisterschaften eine Starterlaubnis erhalten hatte und der Zweite der Weltjahresbestenliste war – siehe oben.

Wettbewerbsverlauf 
Von der ersten Disziplin an zeigte sich Mayer sehr stark und behielt ab dem Kugelstoßen die Führung inne. Die beiden Deutschen Freimuth und Kai Kazmirek hielten über weite Strecken den Kontakt, konnten aber trotz guter Resultate den Franzosen nicht ernsthaft gefährden. Warner war durch eine kurz zuvor durchgemachte Infektion mit dem Norovirus deutlich geschwächt und trotz eines großen kämpferischen Einsatzes blieb er letztlich medaillenlos.

Endstand

Ergebnisse der Einzeldisziplinen

100 m

Weitsprung

Kugelstoßen

Hochsprung

400 m

110 m Hürden

Diskuswurf

Stabhochsprung

Speerwurf

1500 m

Weblinks 
 World Championships London (Olympic Stadium), Decathlon Men, worldathletics.org (englisch), abgerufen am 2. März 2021
 Men Decathlon XVI World Championship 2017 London (GBR), todor66.com (englisch), abgerufen am 2. März 2021
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, London 2017, S. 214 (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 2. März 2021
 Resultate Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017, leichtathletik.de, abgerufen am 2. März 2021
 Report: Decathlon - IAAF World Championships London 2017: 100m, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400m, 110m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500m von Jon Mulkeen auf der Webseite der IAAF (englisch), abgerufen am 2. März 2021
 Medaillen-Doppelschlag für DLV-Zehnkämpfer, Gold für Mayer von Silke Bernhard auf www.leichtathletik.de, abgerufen am 2. März 2021
 Zehnkämpfer Freimuth und Kazmirek holen Medaillen für Deutschland In: Der Tagesspiegel 12. August 2017, abgerufen am 2. März 2021

Einzelnachweise 

Zehnkampf der Manner
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in London